Plaats in Indonesië
 Sumber Harjo (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sumber Harjo (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sumberharjo, doorverwijspagina